Арвид Андерссон:
 Андерссон, Арвид (1881—1956) — шведский спортсмен, чемпион Олимпиады 1912 по перетягиванию каната.
 Андерссон, Арвид (1896—1992) — шведский гимнаст, чемпион Олимпиады 1920.
 Андерссон, Арвид (1919—2011) — шведский тяжелоатлет, чемпион мира 1946 года, трёхкратный чемпион Европы.